G13 eller g13 har flere betydninger:
 G13-sokkel - kendt halogenpære sokkel
 Suzuki G13 - en bilmotor
 G-13 (cannabis) - en cannabis plante variant
 Aktion G13 - en bz-aktion og en aktionsgruppe, der kortvarigt besatte Grøndalsvænge Allé 13 i Københavns Nordvestkvarter d. 6. oktober 2007